Arnsdorf (Bautzen), in de Duitse deelstaat Saksen
 Arnsdorf (Vierkirchen), in de Duitse deelstaat Saksen
 Arnsdorf (Jessen), in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Miłków (Duits: Arnsdorf) is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië